3 miejscowości w Polsce: 
 Wicie – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Kocierzew Południowy 
 Wicie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Wilga 
 Wicie – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Darłowo